АИК () — шведский профессиональный футбольный клуб из Стокгольма, район Сольна. Основан 15 февраля 1891 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе национальной сборной «Френдс Арена» общей вместимостью свыше 50 000 зрителей. Действующий участник лиги Аллсвенскан, высшего дивизиона чемпионата Швеции по футболу.

Один из старейших и самых титулованных футбольных клубов чемпионата Швеции. Вместе с «Гётеборгом» и «Мальмё» входит в так называемую классическую «Большую тройку» шведского клубного футбола.

История 

Футбольная секция клуба была открыта в 1896 году. Традиционно считается одним из сильнейших клубов Швеции. В сезоне 2004 занял предпоследнее место в Аллсвенскан и выбыл во второй дивизион Суперэттан, но уже через год вернулся в высший дивизион шведского футбола.

Крупнейшая победа: 9:0 над «Мальме» 2 ноября 1930 года. Крупнейшие поражения: 0:6 от ГАИСа 30 мая 1926, от «Норрчёпинга» 8 сентября 1966 и 17 августа 1968, 1:7 от «Эргрюте» 26 мая 1960 и 2:8 от «Отвидаберга» 26 сентября 1971 года.

Наибольшее количество матчей в Аллсвенскан:  (321 матч). Наибольшее число голов:  (124 гола).

Дерби и ультрас 
У клуба АИК есть три главных дерби, это матчи с клубом «Гётеборг» (это противостояние называется Шведское Эль-Класико). Второе дерби с клубом «Юргорден» (это дерби носит название Дерби близнецов). Третье дерби против «Хаммарбю», это Стокгольмское дерби.

Ультрас-группы АИКа: «AIK’s Yngsta», «Black Army», «Firman Boys», «La Garra Negra», «Sol Invictus», «Ultras Nord», «YoUNgster». Друзьями считаются ультрас «Брондбю», «Ганновер 96» и «Севильи».

Достижения 
Аллсвенскан
  Чемпион (12): 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1931/32, 1936/37, 1992, 1998, 2009, 2018
  Серебряный призёр (15): 1930/31, 1934/35, 1935/36, 1938/39, 1946/47, 1972, 1974, 1984, 1999, 2006, 2011, 2013, 2016, 2017, 2021
  Бронзовый призёр (4): 2000, 2001, 2014, 2015

Суперэттан
  Победитель (1): 2005

Кубок Швеции
  Обладатель (8): , , 1975/76, 1984/85, , , , 
  Финалист (8): , , , , , , , 

Суперкубок Швеции
  Обладатель (1): 
  Финалист (1): 2012

Статистика выступлений с 2001 года

Выступления в еврокубках

Текущий состав 
По состоянию на 3 марта 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Тренеры клуба 

 1930—1932  
 1932—1934  
 1934—1940  
 1940—1944  
 1944—1948  
 1948—1952  Джордж Рейнор
 1951—1956  
 1956—1958  Хенри Карлссон
 1958  
 1959  
 1960—1961  
 1962—1964  
 1965—1966  Хенри Карлссон
 1967—1968  
 1969—1970  Торстен Линдберг
 1971—1974  
 1975  
 1975  
 1976  
 1977—1978  Гуннар Нордаль
 1978  
 1979  
 1979—1980  
 1981—1986  
 1987  Ниссе Андерссон
 1987  
 1988—1990  Санни Ослунд
 1991—1993  Томми Сёдерберг
 1994—1995  Ханс Бакке
 1995—1997  Эрик Хамрен
 1998—2000  
 2001—2002  Улле Нурдин
 2002  Петер Ларссон
 2002  Душан Угрин
 2003—2004  Ричард Мани
 2004  
 2005—2008  Рикард Нурлинг
 2008—2010  
 2010  
 2010  Алекс Миллер
 2011—2015  Андреас Альм
 2016—2020  Рикард Нурлинг
 2020—2022  Бартош Гжеляк

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт фан-клуба АИКа «Black Army»
 Сайт фан-клуба АИКа «Smokinglirarna»

Футбольные клубы Швеции
 
Спорт в Стокгольме